Atomo steht für:

 Atomo (Einheit), ein italienisches Längenmaß
 Atomo, Markenname des ehemaligen italienischen Automobilherstellers SAMCA
 Atomo (Nauru), Dorf im Distrikt Yaren der Republik Nauru